Граффи́ти () может означать:
 Граффити — надписи на стенах и т. п.
 Спрей-арт (также именуемый граффити) — современный стиль рисования на стенах с использованием аэрозольной краски.
 Сграффито или граффито — техника создания изображений на многослойной штукатурке.
 Граффити (фильм) — российский фильм 2006 года режиссёра Игоря Апасяна.